Паркс () — англомовне прізвище та американський топонім.

Персоналії 

 Максі Паркс (;  1951) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).

Топонім 

 Паркс — селище, штат Луїзіана
 Паркс Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Паркс — переписна місцевість, штат Аризона
 Паркс — переписна місцевість, штат Небраска